286 puede hacer referencia a:
 Los años
 286
 286 a. C.
 1286
 2286

 Otros
 (286) Iclea, un asteroide.
 NGC 286, una galaxia.
 UGC 286, una galaxia.
 Intel 286, un procesador.
 IBM XT 286, modelo de ordenador.

 Para el número 286, véase Anexo:Números y números naturales.